Эдуард Фридрих Максимилиан Айт, с 1896 Макс фон Айт, (; 6 мая 1836 в Кирххайм-унтер-Текк — 25 августа 1906 в городе Ульм) — немецкий инженер и писатель.

Биография 
Макс Айт родился в семье Эдуарда фон Айта (1809—1844), учителя греческого языка и истории в евангелической семинарии и его жены Юлии (урожденной Каполл; 1816—1904) в городе Кирххайм-унтер-Текк. Его детство прошло в городе Шёнталь, где он жил с 1841 по 1852 годы. Отец Макса Айта был эфором в евангелической семинарии. Помимо занятий теологией, отец издавал собственную лирику и произведения по истории и истории литературы, среди которых были переводы греческих классиков. Мать тоже занималась литературным трудом. Школьные годы юный Макс провел в Хайльбронне, первый учебный год на машинной фабрике Hahn & Göbel.

С 1852 до 1856 учился в Штутгартском политехническом университете, где изучал машиностроение. С этого времени он был членом студенческого объединения Corps Stauffia. Cвой первый профессиональный опыт Айт получил на фабрике паровых двигателей Готтхильфа Куна в районе Берг около города Штутгарт. Несмотря на окончание учёбы, он должен был обучиться слесарному делу, прежде чем ему было разрешено взять на себя обязанности чертежника и конструктора.

Как разработчик сельскохозяйственных машин, в частности плуга с паровым двигателем, Макс Айт принял участие в организации раздела сельского хозяйства Немецкого музея достижений естественных наук и техники в Мюнхене.

В 1862 году Айт присоединился к английской фабрике «Fowler» в городе Лидс, выпускающей плуги на паровой тяге, взяв на себя миссию иностранного представителя паровых плугов. Во время многих поездок и длительного пребывания за границей, например, в Египте и в США, он выступал за введение паровых плугов с приводом от двигателя в сельском хозяйстве. Айт также принимал решающее участие в организации передвижения судов с помощью троса на реке Рейн. Во время Гражданской войны в США он путешествовал в Египет. Египет к тому времени пытался быть основным поставщиком хлопка в Европу. Три года Айт был главным инженером у египетского принца Саида Халима-паши. События того времени Айт описал в романах «За плугом и тисками».

В 1882 году Айт возвратился в Германию. В 1885 году вместе с фермером и политиком Адольфом Кипертом он организовал Немецкое сельскохозяйственное общество и до 1896 года был его управляющим директором. Последующие годы он, оставаясь неженатым, провел у своей матери в Ульме и занимался писательской деятельностью. В качестве примера он описал железнодорожную катастрофу на мосту через Ферт-оф-Тей в рассказе «Мост над бухтой Энно», появившемся в 1899 году. Кроме литературных трудов, Макс Айт также оставил обширную коллекцию рисунков. Его рисунки появлялись во время деловых поездок, на них были реалистично изображены здания, улицы и гавани.

Признание заслуг 
 1896 — Возведение Макса Айта в статус дворянина («фон Айт») путем награждения Почетным крестом Ордена Короны Вюртемберга
 1896 — Учреждение памятной медали Макса Айта Немецким сельскохозяйственным обществом и первое награждение Макса Айта медалью, отчеканенной в золоте
 1898 — RSC-Corps Agraria присуждает Максу Айту статус друга и покровителя и награждает его почетным членством
 1905 — почетный доктор Штутгартского технического университета
 1905 — Союз немецких инженеров награждает Айта памятной медалью Грасхофа
 1939 — Чествование Айта путем присвоения его имени улице (Айт-Штрассе) на юго-западной территории Хоэ Мартер нюрнбергского района Швайнау
 1950 — Учреждение памятной медали Макса Айта Агротехническим Обществом имени Макса Айта. На сегодняшний день Общество является отделом Союза немецких инженеров

Именем Макса Айта названо Агротехническое Общество в Союзе немецких инженеров и Гёттингенское студенческое объединение. В его честь названы улицы и школы по всей стране, а также озеро в районе Хофен города Штутгарта. Вагон трамвая в городе Ульм тоже носит его имя. Литературный дом-музей Макса Айт в городе Кирххайм-унтер-Текк является свидетельством его жизни и его труда. На улице Дессауэр в районе Кройцберг города Берлина, в том месте, где раньше находилось Немецкое сельскохозяйственное общество, 6 мая 1908 года был открыт памятник, посвященный Максу Айту и созданный Эрнстом Хертером. Памятник в честь писателя Макса Айта, увековечившего в своём романе «Ульмский портной» попытку свободного полёта ремесленника Берблингера установлен в городе Ульме (в начале XIX века)

Могила Макса Айта находится на Новом Кладбище в Ульме.

Сочинения 
 Фолькмар. Историко-романтическая поэма, 1863
 Книга странствий одного инженера. 5 томов, 1871—1884
 Лесной дьявол. 1878, пьеса
 Монах и ландскнехт. 1882
 За плугом и тисками. 2 тома, 1899
 Борьба за пирамиду Хеопса. Истории из жизни инженера. 2 тома, 1902
 В течение нашего времени. 3 тома, 1904—905
 Живые силы. Семь лекций из области техники.
 Ульмский портной. 1906 (издано посмертно)
 Мост над бухтой Энно. 1909
 Собрание сочинений Макса Айта. 1909
 Макс Айт, письма из юности (1852—1859), 1936, издатель Отто Лау, Кирхайм/Тек.

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Штутгартского университета
Почётные доктора Штутгартского университета